Anabella Estuardo (ca. 1436-1509) era la hija menor del rey Jacobo I de Escocia y Juana Beaufort.

Primeros años 
Anabella fue nombrada así probablemente por su abuela paterna, Anabella Drummond. Era la menor de las seis hijas y dos hijos de Jacobo I y Juana Beaufort. Sus hermanas eran  Margarita,  Isabel,  Leonor,  María y  Juana, y sus hermanos eran Jacobo II de Escocia y su hermano gemelo  Alejandro, que murió en la infancia.

Primer matrimonio 
Su primer marido fue Luis de Saboya, conde de Ginebra con quien se casó el 14 de diciembre de 1447. Sin embargo, en el año 1458 se separaron, se divorciaron y el matrimonio fue anulado a petición de Carlos VII de Francia.

Segundo matrimonio 
Anabella regresó a Escocia y se casó con George Gordon, antes del 10 de marzo de 1459/60. A pesar de esta alianza, la mala suerte le persigue, y ella quedó legalmente divorciada de su segundo marido por una sentencia dictada en el 24 de julio de 1471, que partió de la base de consanguinidad con su primera esposa, Isabel Dunbar, 8° condesa de Moray, ya que las dos mujeres estaban dentro del tercer y cuarto grado de parentesco.

Hijos 
Anabella y su segundo marido, el conde de Huntly tuvieron una hija y un hijo:
 Isabel (d. 1485), esposa de William Hay, III conde de Errol (m. 1507).
 Alexander Gordon, III conde de Huntly

Se cree que ella también había sido madre de otros cinco hijos, sin embargo, esto no se ha probado ni refutado.

Lord Byron 6° barón Byron descendiente de la princesa Anabella a través de su madre, Catalina, hija de  George Gordon, 12° Lord de Gight, escribió: "Con ella [Annabella] [el segundo conde de Huntly] dejó cuatro hijos. El tercero, Sir William Gordon, tengo el honor de declarar como uno de mis progenitores".

Ascendencia

Referencias

Enlaces externos 

 thepeerage.com

Nacidos en año desconocido
Fallecidos en 1509
Casa de Estuardo
Mujeres de la Edad Media en Escocia